Tsvetotxni (Adiguèsia), localitat d'Adiguèsia, a Rússia
 Tsvetotxni (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Tsvetotxni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia